Вик може бити:
 Вик (Шкотска)
 Вик ауф Фер, град у округу Нордфризланд, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.
 Вик ауф дем Дарс, општина у округу Нордфорпомерн, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.